Диярбакы́р (, ) — топоним.
 Диярбакыр — город и район на юго-востоке Турции, на реке Тигр.
 Диярбакыр — провинция, созданная в Османской империи после подавления восстания Бедирхан Бея в 1847 году.
 Диярбакыр — ил (провинция) на юге Турции.
  — аэропорт в городе Диярбакыр.
  — железнодорожная станция в городе Диярбакыр.
  — тюрьма в городе Диярбакыр.
  — стадион в городе Диярбакыр.

См. также 
  — стадион в городе Диярбакыр.
 «Диярбакырспор» — футбольный клуб из города Диярбакыр.
 «Диярбакыр Беледиеспор» — прежнее название футбольного клуба «Амед» из города Диярбакыр.